Il termine umbone (dal latino umbo, traduzione del greco ομφαλος, omphalos) può riferirsi a:

 Umbone – in ambito militare, l'elemento centrale sporgente dello scudo
 Umbone – in editoria, nella terminologia dei libri antichi la piastra metallica posta al centro del piatto, ovvero di ciascuno dei due cartoni di una copertina.
 Umbone – in botanica, rilievo o prominenza centrale di organi vegetali, presente:
 nel cappello di numerosi tipi di funghi
 in alcuni frutti, come lime e limone
nei pini, come sporgenza delle squame ovulifere

 Umbone – in zoologia, più specificamente in malacologia, area centrale rilevata che dà inizio agli anelli delle valve dei bivalvi

Altri progetti